Бакуны — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Бакуны — деревня в Великосельском сельсовете Пружанского района Брестской области.
 Бакуны — деревня в Линовском сельсовете Пружанского района Брестской области.
 Бакуны — деревня в Брагинском районе Гомельской области.
 Бакуны — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Бакуны — деревня в Лидском районе Гродненской области.